Сојопа има више значења:

 Сојопа (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Општина Сојопа (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Сојопа (Сојопа, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику